Pomatosace é um género botânico pertencente à família  Primulaceae.

Primulaceae
Géneros de plantas